Кауилья (Cahuilla):

 Кауилья (Кауилла) — племя индейцев, проживающее на юге штата Калифорния на протяжении более 2000 лет.
 Кауилья — обширное древнее пресноводное озеро, которое занимало долины Коачелья, Империал и Мехикали.
 Кауилья — вымирающий юто-ацтекский язык, на котором говорит народ кауилья.